Magny puede referirse a:

 Magny, comuna francesa situada en el departamento de Alto Rin.
 Magny, comuna francesa situada en el departamento de Eure y Loir.
 Magny, comuna francesa situada en el departamento de Yonne.